Localidades
Shelley (Essex), Inglaterra
Shelley (Idaho), Estados Unidos
Shelley (Suffolk), Inglaterra
Shelley (West Yorkshire), Inglaterra

Pessoas
Alex Shelley, lutador profissional norte-americano
George Ernest Shelley, geólogo e ornitólogo inglês
Mary Shelley, escritora britânica
Percy Bysshe Shelley, poeta romântico inglês
Rachel Shelley, atriz inglesa
Steve Shelley, baterista norte-americano

ou:
Shelley Conn
Shelley Duvall
Shelley Hennig
Shelley Malil
Shelley Mann
Shelley Morrison
Shelley Plimpton
Shelley Rudman
Shelley Winters